Кызылту́ () — село в Ерейментауском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Бестогайского сельского округа. Код КАТО — 114635400.

География 
Село расположено на берегу реки Кедей, в западной части района, на расстоянии примерно 44 километров (по прямой) к северо-западу от административного центра района — города Ерейментау, в 13 километрах к югу от административного центра сельского округа — села Бестогай.

Абсолютная высота — 240 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Нижний Торгай — на юго-востоке, село Байсары — на севере.

Население 
В 1989 году население села составляло 200 человек (из них казахи — 100 %).

В 1999 году население села составляло 138 человек (73 мужчины и 65 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 98 человек (49 мужчин и 49 женщин).

Улицы 

 ул. Байтерек
 ул. Болашак

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Ерейментауского района